Tropienie – szukanie i podążanie przez psy (oraz myśliwych) tropami zwierzyny. Tropienie jest naturalną czynnością psów, które uchwycają trop węchem. Tropienie jest nieodłącznym elementem myślistwa.

Łowiectwo